Konstantin Ionov (en russe : Константин Владимирович Иванов), né le  à Chatoura, est un footballeur russe. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie 

Il fait ses débuts en Première Ligue russe en 2001 avec le Saturn Ramenskoïe.

Statistiques

Liens externes 
 

Naissance en mars 1983
Footballeur russe
Joueur du Saturn Ramenskoïe
Joueur du FK Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du SKA Rostov
Joueur du Sokol Saratov
Joueur du FK Tchita
Joueur du FK Oufa
Naissance dans l'oblast de Moscou